Shallow Vows es el octavo episodio de la serie de televisión animada creada por Seth MacFarlane, American Dad. El episodio está dirigido por John Aoshima y escrito por Rick Wiener y Kenny Schwartz.

El episodio sigue la historia de Francine que al enterarse de que Stan solo la quiere por su físico decide descuidarse, para ver así si este la sigue queriendo igual.

Como todas las series de Seth McFarlane, incluyendo Family Guy, el episodio tiene varias referencias culturales, a destacar la que realiza con motivo de The Silence of the Lambs.

Argumento 

Stan llega a su casa con un regalo para Klaus e inmediatamente después llega Francine que parece haber estado practicando deporte. Stan le saluda haciéndole ver que le gusta su físico, en especial su trasero. Ella le recuerda que el 20º aniversario de boda se acerca y Stan, aunque no se acuerda, hace ver que sí para que Francine no se dé cuenta. Por esto Roger aprovecha para decirle a Stan que le entregue 6.800$ para organizar la boda de celebración adoptando la personalidad de Jeanni Gold, una organizadora de bodas.

En la escena siguiente, Roger, aún como Jeannie va a ver a Steve y Haley, en la cocina, para decirles que la boda se aproxima y que les compren un regalo, y les dice que para esa ocasión suele regalarse porcelana. Estos están desayunando y leyendo cada uno una revista por lo que no toman demasiada importancia de lo que les está diciendo Jeanni. Al ver esto, Jeannie le da una bofetada a Haley para que les compren un buen regalo para la celebración de la boda, si no, les dice que tendrán que enfrentarse con Valik. Antes de que puedan preguntar quién es Valik, Roger aparece con su nueva personanildad, Valik. Este aparece con un cuchillo se corta la lengua y escupe la sangre, y les amenaza diciéndoles que tienen que escuchar a Jeannie.

En la escena siguiente se encuentran en el lugar de la celebración Francine, Jeannie y Stan y la organizadora les dice que va a recrear la boda que tuvieron hace veinte años. Cuando Jeannie le ofrece a Francine un traje de bodas, esta le dice que todavía le cabe el que llevó en su boda así que Jeannie le dice a Stan que es muy afortunado de tenerla por el físico que tiene, a lo que Stan responde que fue por eso por lo que se casó, Francine le pregunta si realmente fue solo por eso y él dice que sí, que no hay otra razón. Es ahora cuando Francine se enfada y luego deciden no verse durante dos semanas, como en su primera boda.

Stan y Haley están en una tienda de regalos y compran un dedal de porcelana, por 30$ y un baile, a la dependienta. Volvemos justo al día de la celebración y vemos a Jeannie con sus dos hijos, cosa que a Stan le extraña. Haley y Stan le dan el regalo a Jeannie y esta lo pisa, se va y aparece Roger otra vez como Valik que le hace un corte a Steve en el pecho. Vuelve a desaparecer y aparece Jeannie que le cose el corte, justo después llega Francine que en esas dos semanas se ha descuidado totalmente para no tener un físico como tenía antes y saber si realmente Stan la quiere por su físico o por su interior. Cuando se van a casar Stan, en el último momento decide no hacerlo y se va de la boda en coche a su casa. Entonces llega Francia muy enfadada y le dice que tiene que amarla por lo que es o perderla para siempre. Stan lo intenta, pero parece que al final no lo consigue así que se enfada y le dice a Stan que se vaya de la casa.

En la siguiente escena Stan está en la oficina lavándose los dientes y llega el vigilante nocturno que se ríe al ver animales sueltos por la oficina que están ciegos. Acto seguido vemos a Stan y Francine en un restaurante francés y es cuando se da cuenta de que se quitó las retinas para no tener que verla. Ahora Francine está en la casa donde se encuentra con Roger, cuando le está contanto que pasó, se da cuenta de que Stan sigue en el restaurante y tiene que ir a buscarlo. Cuando vuelven a la casa Francine rompe a llorar y Stan parece que le presta atención ahora que está ciego. También parece darse cuenta de que cocina bien e incluso el sexo les va bien. Cuando están en la cama, Stan le da un manotazo en el trasero pero parece que le dio a Roger que estaba bajo las sábanas, en ese momento les comenta que el negocio de Jeannie Gould se arruinó por haber cancelado la boda, pero Stan le dice que volverán a celebrarlo y Roger adopta la personalidad de la organizadora de bodas.

Haley y Stan están ahora con Toshi que les está haciendo un retrato como regalo de bodas a los padres, cuando lo están contemplando, Steve se sorprende de cómo de bien está dibujado y Toshi se enfada de que esté sorprendido así que decide quemarlo.

Francine y Stan están en el parque y se dan cuenta de que están muy bien ahora que Stan está ciego así que decide que estará así, y que ella le tendrá que cuidar. En la celebración, llevan esperando tres horas, pero esta no aparece. Roger llega la casa y está Francine sentada en el sofá, cuando Jeannie le va a decir qué pasó, se da cuenta de que Stan no está, así que tiene que volver al lugar de celebración a buscarlo. Cuando vuelve con él Francine le dice que ella se casó para que cuidaran de ella y no para cuidar de alguien y se da cuenta de que es tan superficial como Stan, así que finalmente deciden celebrar la boda, aunque el presupuesto es bastante bajo y deciden celebrarlo en una pizzería.

La última escena muestra a Haley y Steve en México bajando de un autobús disfrazados para que Valik no les encuentre. Pasan por delante de una cabina y de espaldas está Valik con el teléfono en la mano y disfrazado. Cuando se da la vuelta se corta con un cuchillo la lengua y con el cuchillo a la espalda sigue a los dos hermanos.

Producción

Título 

Voto suele ser unas frases que se dicen en las bodas como parte de la celebración y del compromiso entre los novios.

Referencias culturales 

 Ike Turner, es el exmarido de Tina Turner y le pega a Haley diciendo que lo hizo como Ike Turner, que maltrataba a la cantante.

 El lazo rosa que se pone Roger, como Jeannie, cuando se le cae una naranja que le sirve de pecho es un lazo que suele llevarse como muestra de apoyo el día mundial del cáncer.

 Alex Trebek es un presentador canadiense nacionalizado en EE. UU. que presentó entre otros, el famoso concurso Jeopardy!. 

 Mujercitas es una novela de Louisa May Alcott publicada el 30 de septiembre de 1868 que trata la vida de cuatro niñas que se convierten en mujeres con la Guerra Civil en los Estados Unidos como fondo, entre 1861 y 1865.

 El final del episodio, que muestra a Roger siguiendo a Steve y Haley, es un calco de la escena final de The Silence of the Lambs donde el Doctor Hannibal Lecter sigue a su «viejo amigo» Chilton, de hecho, está vestido exactamente como él.

 Roger: We are the music makers, we are the dremers of dream

Frase que abre el poema de Arthur O'Shaughnessy Ode, que también ha sido citado en Charlie y la fábrica de chocolate.

Recepción 

El episodio bajó un 6% en comparación a su última emisión el 18 de octubre, con una calificación de 2.9.

Notas y referencias

Enlaces externos 

 
 

Episodios de American Dad